Сардины — промысловое название трёх родов рыб семейства сельдевых (европейская сардина, сардинопс и сардинелла).
 Сардины в масле — рыбные консервы.

 «Сардины» — 16-й набор астронавтов НАСА, проведённый в 1996 году.